Лагутенко Ілля Ігорович (1968) — російський рок-музикант, лідер гурту «Мумій Тролль».
 Лагутенко Віталій Павлович — радянський інженер-будівельник, автор перших «хрущовок» серії К7
 Лагутенко Раїса Юріївна (*1980) — українська тренерка з плавання.

прізвища
Прізвища на -енко